Skål kan avse:
Skål – en öppen, hård behållare
Skål (TV-serie) – en amerikansk komediserie som sändes i TV-kanalen NBC 1982–1993
Skål (musikal) – en svensk musikal från 1985
Skål (gest) – personer som dricker tar sina dryckeskärl och för dem emot varandra